La Serie C2 2006-2007 è stata la 29ª edizione della Serie C2, quarto livello professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 3 settembre 2006 ed è terminata il 13 maggio 2007.

Stagione

Novità
Al termine della stagione precedente, la  viene esclusa dal campionato di C1 per gravi inadempienze finanziarie: pertanto viene costituita la nuova società che prende il nome di Sassari Torres 1903 s.r.l. che si iscrive in Serie C2. Anche il  viene escluso dalla C1 e ottiene l'iscrizione in Serie C2 con la denominazione di Gela Calcio S.p.A.. Dalla Serie B invece arriva il , che si iscrive con la denominazione di Football Club Catanzaro S.p.A. Tutte queste squadre aderirono al lodo Petrucci.

Il  torna ad assumere la denominazione Associazione Sportiva Viterbese Calcio s.r.l.

La neo-retrocessa  viene estromessa per irregolarità finanziare e cancellata dai campionati professionistici, infine ammessa in Prima Categoria Marche 2006-2007. Anche  e , retrocesse in Serie C2 la stagione precedente, vengono estromesse per irregolarità finanziare e cancellate dai campionati professionistici, ripartendo rispettivamente dalla Promozione Abruzzo e dalla Promozione Sicilia. Infine anche il  viene escluso dal campionato per irregolarità di bilancio e riparte dalla Promozione Umbria.

L' viene ammesso in Serie C1 su delibera della FIGC.

La squadra vincitrice del girone E della Serie D, la Fortis Spoleto, non viene ammessa al campionato. Al suo posto viene promosso il .

A causa delle defezioni, viene ripescato il , mentre dalla Serie D vengono ammesse a completamento di organico il , il  e la .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata viene promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontrano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente viene promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontrano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedono nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2007-2008.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Sassari Torres ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Pro Vercelli ha scontato 1 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Legnano e Pergocrema (17)
Minor numero di sconfitte: Bassano Virtus (5)
Migliore attacco: Carpenedolo (47 gol fatti)
Miglior difesa: Legnano (22 gol subiti)
Miglior differenza reti: Lecco e Nuorese (+14)
Maggior numero di pareggi: Bassano Virtus (16)
Minor numero di pareggi: Pergocrema (8)
Maggior numero di sconfitte: Biellese e Sanremese (17)
Minor numero di vittorie: Sanremese (7)
Peggiore attacco: Sanremese (18 gol fatti)
Peggior difesa: Biellese (49 gol subiti)
Peggior differenza reti: Biellese (-17)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2007-2008.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Giugliano ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Foligno, Cisco Roma e Paganese (16)
Minor numero di sconfitte: Foligno (4)
Migliore attacco: Reggiana (57 gol fatti)
Miglior difesa: Foligno (22 gol subiti)
Miglior differenza reti: Reggiana (+20)
Maggior numero di pareggi: Cuoiocappiano (18)
Minor numero di pareggi: Castelnuovo (7)
Maggior numero di sconfitte: Giugliano (18)
Minor numero di vittorie: Sansovino (6)
Peggiore attacco: Carrarese (21 gol fatti)
Peggior difesa: Giugliano (55 gol subiti)
Peggior differenza reti: Giugliano (-26)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2007-2008.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Vigor Lamezia ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Cassino ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Sorrento e Benevento (17)
Minor numero di sconfitte: Sorrento (4)
Migliore attacco: Sorrento e Real Marcianise (48 gol fatti)
Miglior difesa: Benevento (21 gol subiti)
Miglior differenza reti: Sorrento (+22)
Maggior numero di pareggi: Igea Virtus (17)
Minor numero di pareggi: Potenza e Gela (6)
Maggior numero di sconfitte: Pro Vasto (19)
Minor numero di vittorie: Rende (7)
Peggiore attacco: Pro Vasto (23 gol fatti)
Peggior difesa: Rende (54 gol subiti)
Peggior differenza reti: Pro Vasto e Rende (-19)

Note

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006